Heidekraut steht für:
 die Gattung Heidekräuter (Erica) und deren Arten, vorwiegend in Südafrika
 die Art Besenheide (Calluna vulgaris), sie prägen Heidelandschaften

Siehe auch:
 Heidekrautartige (Ericales)
 Heidekrautgewächse (Ericaceae)

en:Heather
fr:Heather
ja:ヘザー
pt:Heather